De Grand Prix-wegrace van Maleisië 1996 was de eerste race van het wereldkampioenschap wegrace-seizoen 1996. De race werd verreden op 31 maart 1996 op Shah Alam in Shah Alam, Maleisië.

Uitslag

500 cc

250 cc

125 cc

1996
Maleisië